Szóste zawody wchodzące w skład Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2018/2019 odbyły się w austriackim Hinzenbach w dniach 2–3 lutego na skoczni normalnej.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego w rekordowej obsadzie sześćdziesięciu pięciu zawodniczek wygrała reprezentantka Norwegii Maren Lundby z przewagą ponad dzesięciu punktów nad Słowenką Niką Križnar. Trzecie miejsce w zawodach zajęła Katharina Althaus ze stratą czterech dziesiątych punktu do miejsca wyżej. Najlepszą spośród reprezentantek gospodarzy była Eva Pinkelnig sklasyfikowana na ósmej pozycji. Łącznie do konkursu głównego awans wywalczyły cztery Austriaczki z dwunastu zgłoszonych. Jedyną z reprezentantek Polski, która zdołała wywalczyć kwalifikację do konkursu głównego to uplasowana na trzydziestej siódmej pozycji Kinga Rajda. Pozostałe polskie skoczkinie Kamila Karpiel i Anna Twardosz zajęły kolejno czterdzieste czwarte i czterdzieste siódme miejsce. Za nieprzepisowy sprzęt zdyskwalifikowana została Austriaczka Sophie Sorschag. Skakano z osiemnastej platformy startowej.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrała zwyciężczyni kwalifikacji Maren Lundby oddając w obu seriach dokładnie taką samą odległość wynoszącą 86 metrów. Jej przewaga nad drugim miejscem wyniosła w sumie niespełna trzynaście punktów, a zejęła je Niemka Juliane Seyfarth. Skład podium zawodów uzupełniła również reprezentantka Niemiec, Katharina Althaus straciwszy dwa punkty do miejsca drugiego. Najlepszą z Austriaczek była sklasyfikowana na dziesiątej pozycji Chiara Hölzl. Jedyna z reprezentantek Polski, której udało się wywalczyć awans do zawodów Kinga Rajda zajęła trzydziestą pierwszą lokatę przez co nie otrzymała promocji startu w serii punktowanej. Zawody odbyły się z dwudziestej drugiej, dwudziestej i dziewiętnastej belki startowej.

W kwalifikacjach do drugiego konkursu indywidualnego triumfowała NIemka Katharina Althaus, która jako jedyna uzyskała notę łączną powyżej stu dwudziestu punktów. Na drugim miejscu ze stratą ponad czterech punktów sklasyfikowana została Norweżka Maren Lundby. Na trzecim miejscu uplasowała się rodaczka zwyciężczyni Carina Vogt. Na starcie zawodów zabrakło najlepszej dotychczas w tym sezonie Austriaczki Danieli Iraschko-Stolz, której nie udało się wywalczyć awansu w pierwszych kwalifikacjach. Jedyną Polką, której udało się zakwalifikować była Kinga Rajda (31. miejsce). Na starcie nie pojawiły się Kanadyjka Natasha Bodnarchuk, oraz Chinka Wang Sijia. Skakano z dwudziestej drugiej i dwudzieste pierwszej belki startowej.

Drugi konkurs wygrała po raz piąty z rzędu w tym sezonie reprezentantka Norwegii Maren Lundby uzyskując przewagę ponad dziewięciu punktów nad drugim miejscem, które zajęła rekordzistka skoczni Japonka Sara Takanashi. Trzecie miejsce zajęła podobnie jak w pierwszym konkursie Niemka Katharina Althaus straciwszy ponad dwanaście punktów do zwyciężczyni zawodów. Wśród reprezentantek gospodarzy najlepsza była uplasowana na piątej lokacie Chiara Hölzl; dziesiąta była Eva Pinkelnig, a dwudziesta trzecia Jacqueline Seifriedsberger. Zawody w całości odbyły się z belki dwudziestej drugiej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Hinzenbach był Werner Rathmayr, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Thomas Hasslberger, a jego asystentem – Ján Jelenský. Kontrolą sprzętu zajmowały się Agnieszka Baczkowska oraz Renata Nadarkiewicz.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 1 lutego 2019

Pierwszy konkurs indywidualny – 2 lutego 2019

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 3 lutego 2019

Drugi konkurs indywidualny – 3 lutego 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019
Puchar Świata w skokach narciarskich w Hinzenbach
2019 w Austrii